

Carriera 
Con gli  ha disputato i Giochi panamericani di Lima 2019.

Palmarès
Campionato NCAA: 1
Villanova Wildcats: 2018

Altri progetti

Collegamenti esterni